Lia Weller (São Paulo, 14 de agosto de 1976) é uma cantora, compositora e produtora musical austro brasileira que se tornou famosa através da sua participação no reality show musical Starmania. Pouco depois de sua participaçao na programa, assinou contrato com a gravadora  DEAG / Warner Music Germany e lançou seu primeiro single "Didn't We Almost Have It All", uma versão cover da música de Whitney Houston.Lia atua no momento com turnes pela Europa, entre outros Ibiza e Suiça.

Singles
 2008: Didn't We Almost Have It All
 2009: Don't Wanna Miss
 2010: From NY to LA
 2011: Swing low feat. Leo Aberer
 2012: Falling in love feat. Paul Lomax
 2013: Live it up feat. Kaizer

Ligações externas
http://www.liaweller.com
 https://soundcloud.com/lia-weller-1
 https://itunes.apple.com/us/artist/lia-weller/id299542049
 https://m.facebook.com/pages/Lia-Weller/536269039736662?fref=photo

Cantores do estado de São Paulo